R Commander — графический интерфейс для языка программирования R. Распространяется под лицензией GNU GPL.

Язык программирования R, оснащенный Rcmdr вместе со связанными с R Commander плагинами представляет свободную альтернативу коммерческому пакету SPSS. Приложение полезно для новичков, так как выполнение анализа сопровождается выводом кода R.

Rcmdr может быть проинсталлирован прямо из R, как пакет R. Интеграция с Microsoft Excel обеспечивается пакетом RExcel с графическим инсталлятором.

Rcmdr версии 1.4-4 поддерживает следующие плагины: (Актуальный список можно посмотреть в CRAN .
 RcmdrPlugin.Export — графический экспорт объектов в LaTeX или HTML
 RcmdrPlugin.FactoMineR  — графический пользовательский интерфейс для FactoMineR
 RcmdrPlugin.HH  — поддержка для пакета HH
 RcmdrPlugin.IPSUR  — введение в оценку и статистику с использованием R
 RcmdrPlugin.SurvivalT — Rcmdr Survival Plug-In
 RcmdrPlugin.TeachingDemos  — Rcmdr Teaching Demos Plug-In
 RcmdrPlugin.epack  — Rcmdr plugin for time series
 RcmdrPlugin.orloca  — orloca Rcmdr Plug-in

См. также 
 RKWard

Примечания

Ссылки 
 Сайт программы 
R Commander на CRAN 

Статистическое программное обеспечение
Язык программирования R
Свободное математическое программное обеспечение